Теректы (, букв. «Тополиное») — название многочисленных населённых пунктов, рек и ручьев, и горного перевала. В том числе:

Населённых пункты, Казахстан 
 Теректы (быв. Стоковое) — село в Темирском районе Актюбинской области, упразднено в 2013 г.
 Теректы (быв. Осиновка) — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Теректы (быв. Малиновка) — село в Ескельдинском районе Алматинской области.
 Теректы (быв. Октябрь) — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Теректы — село в Коксуском районе Алматинской области.
 Теректы — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Теректы — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Теректы — село в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.
 Теректы (быв. Алексеевка) — название (с 8.9.1992 по 9.12.2016) села Маркаколь в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.

Река 
 Река Теректы, текущая из китайского уезда Юйминь к озеру Жанашколь в Казахстане. См. Пограничный конфликт у озера Жаланашколь; :en:Terekty River